Альянс AIM — союз между Apple Computer, IBM и Motorola, образованный 2 октября 1991 года с целью создания нового стандарта вычислительной техники, основанного на процессоре PowerPC и новой операционной системе, в противовес доминирующей на рынке основанной на процессорах Intel и операционной системе MS DOS платформы IBM PC, влияния на которую фирма IBM к тому времени лишилась.

Организаторы альянса считали, что процессоры CISC от Intel — эволюционный тупик в развитии микропроцессорной техники. И прогнозировали рост RISC технологий в ближайшие несколько лет.

В соответствии с заключёнными соглашениями, в 1992 году Apple и IBM создали две новые компании под названием Taligent и Kaleida Labs, не планируя до середины 1990-х годов выпуска на рынок новых продуктов.

Taligent Inc была предназначена для вывода на рынок операционной системы «Pink», создававшейся Apple с 1988 года. Pink проектировалась как конечная кроссплатформенная объектно-ориентированная ОС с развитыми механизмами фреймворков приложений.

Kaleida должна была создать объектно-ориентированный, кросс-платформенный мультимедийный язык сценариев, позволяющий разработчикам создавать совершенно новые виды приложений.

IBM обеспечила совместимость и переносимость между Workplace OS и Taligent, заменив микроядро Taligent на микроядро IBM и адаптировав платформу приложений CommonPoint Taligent в Workplace OS, OS/2 и AIX.

См. также 
 Консорциум по перспективным вычислительным средам
 Усовершенствованные RISC-вычисления

Примечания 

Apple
IBM
Motorola
Архитектура Power
Микропроцессоры